У физици и математици, пета (peta; симбол P) је префикс у СИ систему јединица који означава 1015 или 1 000 000 000 000 000. На пример:

1 петаметар = 1015 метара

1 петасекунд = 1015 секунди

Усвојен 1975. године, долази из грчког πέντε, што значи пет, јер је једнак са 10005. (Базиран је на моделу префикса тера, што долази из грчког за „чудовиште": тетра- је грчка реч за четири, па и пета, која долази из пента-, нема треће слово н.)

У рачунарству пета може понекад да значи 1 125 899 906 842 624 (10245 или 250), уместо 1 000 000 000 000 000, поготово када се користи да се префиксује бајт, чиме настаје петабајт. Погледајте чланак "Неодређеност умножака јединице количине података".

Види још 
 СИ префикс
 бинарни префикс

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#פטה